Wismarsche Straße steht für

 Wismarsche Straße (Bützow)
 Wismarsche Straße (Klütz)
 Wismarsche Straße
 Wismarsche Straße (Rostock)
 Wismarsche Straße (Schwerin)